

Географія 
 Габер () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Крушари.
 Габер () — село в Софійській області. Входить до складу общини Драгоман.
 Малий Габер (мак. Мал Габер) — село у Північній Македонії, яке входить до общини Карбинці, що в Східному регіоні країни. Населення наразі пустує. 
 Великий Габер (словен. Veliki Gaber) — поселення в общині Требнє, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія.
 Голем-Габер (мак. Голем Габер) — село в Північній Македонії, яке входить до складу общини Карбинці, що в Східному регіоні країни.
 Габер-при-Чрмошніцах (словен. Gaber pri Črmošnjicah) — поселення в общині Семич, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія. 
 Габер (Добрицька область), Га́бер (болг. Габер) — село в Добрицькій області Болгарії. 
 Малий Габер (Требнє), Малий Габер (словен. Mali Gaber) — поселення в общині Требнє, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія. 
 Карам Габер (араб. كرم إبراهيم جابر‎; нар. 1 вересня 1979, Александрія) — єгипетський борець греко-римського стилю.
 Габер (Десинич), Габер (хорв. Gaber) — населений пункт у Хорватії.

Особи 
 Габер Микола Олександрович (нар. 29 жовтня 1960) — український політик та орнітолог.
 Фріц Габер (нім. Fritz Jakob Haber; 9 грудня 1868 — 29 січня 1934) — німецький вчений-хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1918 року.
 Омар Габер (араб. عمر جابر‎, нар. 30 січня 1992, Каїр) — єгипетський футболіст, півзахисник клубу «Лос-Анджелес» та національної збірної Єгипту.
 Джорджо Ґабер (італ. Giorgio Gaber, справжнє ім'я Джорджо Габерщік італ. Giorgio Gaberscik); 25 січня 1939, Мілан — 1 січня 2003, Камайоре) — італійський співак, актор театру і кіно, режисер, телеведучий, продюсер, композитор, громадський діяч, автор пісень.

Інше
 23804 Габер (23804 Haber) — астероїд головного поясу.